

Patronyme 
 Brochant est un nom de famille.
 André Brochant de Villiers (1772-1840) est un géologue et un minéralogiste français.

Toponyme 
 Brochant est une station de métro parisienne nommée en l'honneur d'André Brochant de Villiers.
 Rivière Brochant, un affluent de la baie d'Ungava, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Cinéma 
 Le personnage Pierre Brochant, joué par Thierry Lhermitte dans Le Dîner de cons.

Autre 
 En héraldique, une pièce est dite brochante si elle passe par-dessus une autre principale et la masque en la débordant. Voir Emplacement des figures héraldiques#Brochant.

Homonymie de patronyme